

Astronomia 
 (3295) Murakami – planetoida

Cesarze 
 Murakami – 62. cesarz Japonii
 Go-Murakami – 97. cesarz Japonii

Geografia 
 Murakami – japońskie miasto w prefekturze Niigata

Osoby o nazwisku Murakami 
 Murakami – japońskie nazwisko
 Daisuke Murakami – japoński snowboardzista
 Daisuke Murakami – japoński łyżwiarz figurowy
 Genzō Murakami – japoński pisarz
 Haruki Murakami – japoński pisarz
 Harutaro Murakami – japoński fizyk i astronom
 Jimmy Murakami – amerykański animator i reżyser japońskiego pochodzenia
 Kagaku Murakami – japoński malarz
 Ryū Murakami – japoński pisarz i reżyser
 Takashi Murakami – artysta japoński
 Yukifumi Murakami – japoński lekkoatleta specjalizujący się w rzucie oszczepem